Мендихан Жакенов — казахстанский самбист, серебряный призёр первенства мира по самбо среди юниоров 2001 года, бронзовый призёр чемпионата мира по самбо 2004 года. Выступал в полулёгкой весовой категории (до 57 кг). По состоянию на 2012 год был вице-президентом Федерации самбо Казахстана. Руководил областной спортивной школой высшего мастерства в Уральске.

Примечания

Ссылки 
 

Самбисты по алфавиту
Самбисты Казахстана
Спортивные функционеры Казахстана